Чемпионат Португалии по футболу 1984—1985 годов является 51-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 8-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 669 голов (в среднем 2,79 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1984/1985
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1984 году
Спорт в Португалии в 1985 году